Carvajal ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Carvajal (* 1973), chilenischer Poolbillardspieler
 Armando Carvajal y Quiroz (1893–1972), chilenischer Violinist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Bernardino López de Carvajal (1456–1523), spanischer Kardinal
 Dani Carvajal (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Danny Carvajal (* 1989), costa-ricanischer Fußballspieler
 David Carvajal (* 1978), spanischer Handballspieler
 Federico Henríquez y Carvajal (1848–1952), dominikanischer Schriftsteller
 Félix Carvajal (1875–1949), kubanischer Marathonläufer

 Gaspar de Carvajal (um 1500–1584), spanischer Ordensgeistlicher und Missionar
 Hernán Gaviria Carvajal (1969–2002), kolumbianischer Fußballspieler
 Hugo Carvajal (* 1960), venezolanischer Politiker und General
 Jorge Enrique Jiménez Carvajal (* 1942), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cartagena
 José de Carvajal y Lancaster (1698–1754), spanischer Staatsmann

 Luisa Carvajal y Mendoza (1566–1614), spanische Verfasserin religiöser Gedichte und Predigerin
 Magaly Carvajal (* 1968), kubanische Volleyballspielerin
 Manuel Prado y Colón de Carvajal (1931–2009), spanischer Diplomat und Geschäftsmann
 María Carvajal (* 1983), chilenische Fußballschiedsrichterin
 Patricio Carvajal (1916–1990), chilenischer Vizeadmiral und Politiker
 Víctor Carvajal (* 1944), chilenischer Schauspieler und Dramatiker